Ю́рий Никола́евич Коломо́ец (; ) — украинский футболист, нападающий клуба «Минай». Играл за сборную Украины.

Игровая карьера 
Родился 22 марта 1990 года в Кривом Роге. С шести лет занимался футболом в детской школе ФК «Кривбасс». Первый тренер — Владимир Николаевич Удод. В сезоне 2003/04 в ДЮФЛ со своей командой дошёл до стыковых игр за место в финальной части чемпионата Украины, где криворожане уступили команде «Молодь» (Полтава). После этих игр был приглашён в Полтаву, где сыграл за «Молодь» в финальном турнире. После окончания сезона вернулся в «Кривбасс», где оставался до 2009 года. За эти годы поработал под руководством многих специалистов: Олега Васильевича Чумака, Юрия Александровича Чумака, Геннадия Владимировича Жилкина, Сергея Мазура, Сергея Соловья, а также, тренируясь с основным составом, — Олега Анатольевича Тарана, Сергея Геннадьевича Башкирова. В 2007 году провёл свой единственный матч за основную команду «Кривбасса» — в Кубке Украины против тернопольской «Нивы». В первой части сезона 2008/09 играл в аренде в перволиговом «Нефтяник-Укрнефть».

В 2010 году тренер криворожского «Горняка» Геннадий Николаевич Приходько, знавший Коломойца по «Кривбассу», взял футболиста к себе в аренду. Первые полгода за «Горняк» нападающий выступал на правах аренды, а уже затем заключил с «горняками» полноценный контракт. Во второлиговом коллективе Коломоец отличался высокой результативностью. В сезоне 2011/12 с 11-ю голами нападающий занял 3-е место в списке бомбардиров второй лиги. После осенней части сезона 2012/13 с 16-ю голами занимал второе, отстав лишь от Станислава Кулиша.

Зимой 2013 года перешёл в «Александрию». Один из лидеров первой лиги, лишь летом вылетевший из высшего дивизиона, подобрал одного из лучших бомбардиров третьего дивизиона. В сезоне 2012/13 с александрийцами Коломоец становился бронзовым призёром первой лиги, затем его команда последовательно завоевала серебро (2013/14) и золото (2014/15), оформив возвращение в Премьер-лигу. 19 июля 2015 года в первом туре чемпионата Украины 2015/16 в игре против донецкого «Шахтёра» Коломоец дебютировал в Премьер-лиге. 2 декабря 2015 года стало известно, что Юрий покинул клуб.

22 декабря 2015 года подписал однолетний контракт с полтавской «Ворсклой». В декабре 2016 года покинул «Ворсклу». В 2017—2019 годах снова играл за «Ворсклу».

Сборная Украины 
10 ноября 2017 года дебютировал в сборной Украины в товарищеском матче со сборной Словакии (2:1).

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2017/18
 Победитель Первой лиги Украины: 2014/15
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2013/14
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины: 2012/13

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Минай»